Grosch:
 Mária Grosch
 Mathieu Grosch